Круг Сарты (),  —  шоссейная многодневная  велогонка,  проходящая  во французском регионе Пеи-де-ла-Луар. Основана в 1953 году. По 1963 год проводилась среди французских велогонщиков-любителей, с 1964 по 1974 год открытое международное соревнование для велогонщиков-любителей, с 1975 года открыта для любителей и профессионалов. С 2005 года  входит в календарь UCI Europe Tour, имеет  категорию 2.1.
В 2020 году проведение велогонки отменено из-за пандемии COVID-19.

Призёры

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт  
 
 
 
  
 Круг Сарты (cyclingarchives.com)
 Круг Сарты (procyclingstats.com)
  Круг Сарты (memoire-du-cyclisme.eu)
 Круг Сарты(cqranking.com)
UCI Europe Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 1953 года
Спорт во Франции
Велогонки во Франции